Raatz ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Raatz (* 1936), deutscher Schauspieler
 Hellmuth Raatz (1905-), deutscher Oberst der Wehrmacht
 Julius von Raatz-Brockmann (1870–1944), deutscher Konzertsänger (Bariton) und Gesangspädagoge
 Otto Raatz (1894–1941), deutscher Lehrer und Politiker (NSDAP)
 Simone Raatz (* 1962), deutsche Politikerin (SPD) und Chemikerin
 Wilhelm Raatz (1864–1919), deutscher Botaniker und Zuckerrübenzüchter
 Willy Raatz (1910–2010), deutscher Maler
 Benno Diederich (Pseudonym Raatz; 1870–1947), deutscher Schriftsteller